Тетраселенид пентаниобия — бинарное неорганическое соединение
ниобия и селена
с формулой NbSe,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Тетраселенид пентаниобия образует кристаллы
тетрагональной сингонии,
пространственная группа I 4/m,
параметры ячейки a = 0,9871 нм, c = 0,34529 нм, Z = 2
.

Примечания

Литература 
 
 

ниобия
Селениды ниобия